M steht für:

 M (Kleinbuchstabe m), der  Buchstabe des lateinischen Alphabets
 ein Buchstabe des griechischen Alphabets, siehe My (Kleinbuchstabe μ)
 ein Buchstabe des kyrillischen Alphabets, siehe М (Kleinbuchstabe м)
 der durch die genannten drei Buchstaben repräsentierte Laut, siehe Stimmhafter bilabialer Nasal
 die Währung des Deutschen Kaiserreichs ab 1871, siehe Mark (1871) (auch Mk oder ℳ)
 die Währung der DDR, siehe Mark (DDR)
 die postcode area Manchester (als einzelner Anfangsbuchstabe einer Postleitzahl), siehe Postleitzahl (Vereinigtes Königreich)
 ein Kunstmuseum in Löwen (Belgien), siehe M – Museum Leuven
 den Dienstgrad Major (Abkürzung der Bundeswehr in Listen)

Film und Musik:
 M (1931), auch M – Eine Stadt sucht einen Mörder, Spielfilm von Fritz Lang
 M (1951), Spielfilm von Joseph Losey
 M – Eine Stadt sucht einen Mörder (Fernsehserie), eine Miniserie von David Schalko (2019)
 in den 007-Filmen der Leiter des britischen Geheimdiensts MI6, siehe Figuren aus James-Bond-Filmen #M
 ein Bandprojekt des britischen Sängers und Musikproduzenten Robin Scott
 als Pseudonym -M- den französischen Rockmusiker Matthieu Chedid
 Künstlername des südkoreanischen Sängers Lee Min-woo
 der Mittelfinger (lateinisch [digitus] medius, spanisch medio) der Zupfhand beim Fingersatz für Gitarre

Druck- und Pressewesen:
 M – Menschen Machen Medien, Zeitschrift
 als Kennzeichen [M] in der Quellenangabe von Fotos eine Fotomanipulation
 die Farbe Magenta, meist bei Druckfarben für Tintenstrahldrucker, siehe Magenta (Farbe)

Römische Inschriften und Texte:
 das Zahlzeichen für 1000, siehe Römische Zahlschrift
 die Abkürzung für Marcus, Magister, Monumentum etc.

Medizin (oft auch M.):
 die Abkürzung für Muskel bzw. Musculus, siehe Muskulatur
 die Abkürzung für Morbus (Krankheit) in Verbindung mit den Namen der Erstbeschreiber

Einheitensystem SI:
 Mega, das Millionenfache (als SI-Vorsatz), siehe Vorsätze für Maßeinheiten

Naturwissenschaften:
 gelegentlich die Maßeinheit Mol/Liter bei der Angabe von Stoffmengenkonzentrationen, jedoch ist dieser Gebrauch veraltet und nicht SI-konform
 als Formelzeichen die molare Masse

Mathematik:
 als Formelzeichen  häufig allgemein für Menge (Mathematik)
 als Formelzeichen  für Mersenne-Zahlen, siehe Mersenne-Primzahl

Physik:
 als Formelzeichen  die Magnetisierung
 als Formelzeichen  (oder ) die Mach-Zahl
 als Formelzeichen  die Massezahl
 als Formelzeichen  das Drehmoment
 die veraltete Einheit Maxwell, siehe Maxwell (Einheit)

Chemie:
 Mesomerer Effekt
 ein Stereodeskriptor (kurz für „Minus“) zur Unterscheidung konfigurationsisomerer Verbindungen, siehe Deskriptor (Chemie) #(P)-, (M)-
 als Einheitensymbol der Stoffmengenkonzentration in mol/L (keine normgerechte Verwendung)

Biologie:
 als Einbuchstabencode die Aminosäure Methionin

Technik und Kartografie:
 ein metrisches ISO-Gewinde
 der Maschinennullpunkt im Maschinenkoordinatensystem von Werkzeugmaschinen
 der Reibfaktor im Reibfaktormodell, das zur Anwendung kommt, wenn der weichere Reibpartner abgeschert wird
 mehrere Normserien für elektrische Steckverbindungen, die mit metrischem Gewinde verschraubt werden
 die Angabe des Maßstabs auf technischen Zeichnungen, Plänen und Karten; siehe Maßstab (Verhältnis)

Luft- und Raumfahrt:
 der im Buchstabieralphabet durch Mike, Martha oder Marie wiedergegebene Buchstabe, siehe Buchstabiertafel
 eine Serie japanischer Raketentypen (auch in der Abkürzung Mu), siehe Mu (Rakete)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge von der Isle of Man
 Kürzel für Economy Class Beförderungsklasse auf Flugreisen

Astronomie:
 als Einheitensymbol  die absolute Helligkeit
 ein Eintrag im Messier-Katalog astronomischer Objekte
 eine Spektralklasse von Sternen
 Mars in der astronomischen Nomenklatur

Nautik:
 als INT-normgemäße Abkürzung eine Seemeile

Informatik:
 eine Programmiersprache von Microsoft, siehe M (Microsoft-Programmiersprache)
 eine weitere Programmiersprache, oft auch als MUMPS bezeichnet

Numismatik (Münzkunde):
 Madrid seit 1591 auf spanischen Münzen und seit 1728 als gekröntes M
 Mailand auf österreichischen Münzen zwischen 1770 und 1780 und auf italienischen Münzen bis 1878
 Mallorca (auch PM oder Diamant)
 Melbourne auf englischen Sovereigns von 1871 bis 1931 und auf australischen Münzen
 Mexiko (meist mit kleinem o) bis heute
 Toulouse auf französischen Münzen von 1540 bis 1837

Personen:
 Lebo M (* 1964), südafrikanischer Filmkomponist, Produzent und Musiker

M als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 international: Malta
 Belgien: Motorräder
 Bulgarien: Oblast Montana
 Deutschland: kreisfreie Stadt München und Landkreis München
 Estland: Tallinn und Harjumaa
 Großbritannien: Manchester
 Insel Montserrat
 Kroatien: ausländische Mission (gelbe Schrift auf hellblauem Grund)
 (arabisch: ﻡ ) Libanon: Gouvernement Beirut
 Madagaskar: Provinz Mahajanga
 Montenegro: ausländische Mission
 Niederlande: Motorräder
 Philippinen: Region 12 (auch: Soccsksargen)
 Portugal: Madeira (Lkw-Anhänger und Exportfahrzeuge)
 Schweiz: Militär (schwarzes Kennzeichen mit weißer Schrift)
 Slowakei: Händlerkennzeichen (weißes Kennzeichen mit roter Schrift: letzter Buchstabe)
 Slowenien: Botschaftsangehörige ohne diplomatischen Status
 Spanien: Autonome Gemeinschaft Madrid (auslaufend)
 Tschechien: Olmützer Region (Olomoucký kraj)
 Ungarn: landwirtschaftliche Fahrzeuge

m steht für:

Einheitensystem SI:
 Milli, ein Tausendstel (als SI-Vorsatz), siehe Vorsätze für Maßeinheiten
 als Einheitenzeichen die Maßeinheit Meter

Physik:
 als Formelzeichen  die Masse, siehe Masse (Physik)
 als  die magnetische Quantenzahl, die zur Drehimpulsquantenzahl  gehört (z. B. , , )
 als Formelzeichen  die effektive Masse
 als Formelzeichen  das Magnetische Moment

Chemie:
 meta, ein Substitutionsmuster an Aromaten

Technik:
 als Symbol  die Micronorm, siehe ISO 9175

Astronomie:
 als Formelzeichen  die scheinbare Helligkeit

Siehe auch:
 Baureihe M
 Verlag M
 M̦
 Emm

M

ca:M#Significats de la M
el:M#Χρήσεις του Μ ως διεθνούς συμβόλου
eu:M#Ikus, gainera
fur:M#Significâts
gl:M#Usos
hu:M#Jelentései
la:M#Abbreviationes
nn:M#M kan stå for
simple:M#Meanings for M
sl:M#Pomeni M
sv:M#Betydelser
sw:M#Maana za M